Управление по делам миграции и гражданства — бюро в структуре Департамента Полиции и Пограничной службы Эстонии, которое отвечает за соблюдение правил, касающихся иммиграции и гражданства.

Выпуск документов 
Управление имеет право на выпуск следующих эстонских документов:
 Паспорт гражданина Эстонии
 Эстонский паспорт иностранца
 Эстонская ID-карта

Рассмотрение заявок о гражданстве 
Управление несет ответственность за рассмотрение заявок о гражданстве Эстонии.

Иммиграционный контроль 
Управление является ответственным за исполнение визового режима и выдачу вида на жительство, а также за правила обработки просьб о политическом убежище.

Ссылки 
 Страница о гражданстве на официальном сайте Бюро

Организации Эстонии
Государственное устройство Эстонии
Организации, основанные в 1993 году